Санжари — назва декількох населених пунктів і географічних об'єктів. Є коренем для деяких прізвищ.

 Санжари — село у Харківській області
 Нові Санжари — селище міського типу у Полтавській області (до 2020 року — районний центр) 
 Старі Санжари — село у Полтавській області
 Санжарівка — село в Донецькій області
 Санжариха — село в Черкаській області
 Санжаровка — село в Башкоркостані з великою діаспорою українців

Річки 
 Санжарівка — річка в Донецькій та Луганській областях

Див. також 
 Санжаревський
 Санджар II (*? — 1191) — 9-й султан Іраку у 1189—1191 роках
 Санжар Роман Миколайович
 Санжаровець Артем Євгенович
 Турсунов Санжар